Подстене могу бити:

 Подстене (Брод Моравице), насељено мјесто у општини Брод Моравице, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Подстене (Чабар), насељено мјесто града Чабра, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска